Église syriaque peut désigner :
 L'Église catholique syriaque
 L'Église syriaque orthodoxe
 L'Église de l'Orient qui comprend l'Église assyrienne
 L'Église maronite, aujourd'hui arabe, est à l'origine d'expression syriaque.